Continent est une vaste étendue continue de terre à la surface du globe terrestre.
 Continent était le nom d'une enseigne d'hypermarchés en France.
 Continent est le nom d'un jeu de stratégie en ligne.
Il peut aussi référencer à :

Musique 

 , un album du groupe The Acacia Strain sorti en 2008
 , un album de  sorti en 2009

Voir aussi